Gaius Sentius Saturninus (consul in 19 v.Chr.), Romeins gouverneur van Africa en van Syria
Gaius Sentius Saturninus (consul in 4), Romeins gouverneur van Syria en Germania, zoon van vorige